Brezeanu:
 Flaviu-George Brezeanu
 Grigore Brezeanu
 Ion Iancu Brezeanu
 Leonida Constantin Brezeanu
 Maria Brezeanu

Vezi și 
 Breaza (dezambiguizare)
 Berezeni

Nume de familie românești